Kottke bezeichnet:
 Leo Kottke (* 1945), US-amerikanischer Gitarrist
 Kottke-Entscheidung des EFTA-Gerichtshofs (2010)